Die Mestaruussarja 1947/48 wird als Zwischensaison angesehen, da die kommende Saison bereits 1948 ausgetragen wurde. Die meisten Spiele fanden im Herbst 1947 statt.

Zum letzten Mal trugen Mannschaften des nationalen Sportverbandes (beziehungsweise der SPL) und der TUL ihre Meisterschaft getrennt voneinander aus. Meister der SPL wurde Vaasa IFK vor Helsingfors IFK. Die besten sechs Mannschaften sowie die zwei Aufsteiger qualifizierten sich für die kommende Saison, zusammen mit den besten acht Mannschaften der TUL.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947/48
1947/48